Крол — фамилия. Известные носители:
 Крол, Джон Джозеф (1910—1996) — американский кардинал.
 Крол, Рой (1921—2002) — американский джазовый пианист и певец.
 Крол, Руд (род. 1949) — нидерландский футболист, защитник, тренер. 
 Крол, Томас (род. 1992) — нидерландский конькобежец, бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года на дистанции 1500 метров.